Ісаєнко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Ісаєнко Володимир Миколайович (* 1954) — український учений-еколог.
 Ісаєнко Денис Вікторович (* 1980) — український хокеїст.
 Ісаєнко Дмитро Валерійович (* 1967) — заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2010—2014).
 Ісаєнко Дмитро Сергійович (* 1988) — український хокеїст.
 Ісаєнко Максим Олесьович (1997—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ісаєнко Микола Андрійович (1915–1995) — Герой Радянського Союзу, танкіст.
 Ісаєнко Олександр Васильович (1981–2015) — український військовик, солдат, учасник російсько-української війни.